РАФ-2203 «Латвия» () — советские типы микроавтобусов и специальные малотоннажные автомобили на их базе, серийно выпускавшиеся на Рижской автобусной фабрике в 1975—1997 годах. Автомобили данной модели широко использовались в качестве служебного транспорта, автомобилей скорой медицинской помощи и маршрутного такси вплоть до 2000-х годов. После в России, Белоруссии, Украине, Казахстане  и других республиках бывшего СССР автомобили были вытеснены «Газелями», а также подержанными и новыми микроавтобусами европейского производства.

Модификации

Производство 
Всего Рижской автобусной фабрикой было изготовлено 235 специальных автомобилей для проведения спортивных состязаний; кроме того, соревнования обслуживали многочисленные пассажирские микроавтобусы РАФ-2203, часть из которых отличалась специальной бело-синей окраской с символикой Олимпийских игр на бортах и капотах, а также машины скорой медицинской помощи РАФ-22031. Общее число микроавтобусов, построенных для Олимпиады, составило более 700.

Другие области 

В конце 1970-х годов для работы в секретном подземном городе Москвы («Метро-2») были созданы специальные электромобили на базе микроавтобусов РАФ-2203. Их главными особенностями стали суженный кузов (шасси при этом оставалось стандартным) и сдвижная боковая дверь, необходимая для работы машин в тесных туннелях. Задняя дверь автомобилей была разделена на две части: верхняя вела в салон, а нижняя — к аккумуляторам.
Также завод изначально предполагал производство модификации РАФ-22036, которая совмещала в себе функции патрульной и санитарной машины. Автомобиль предназначался для проверки водителей на предмет алкогольного и наркотического опьянения, а также немедленного выезда на место ДТП и оказания квалифицированной медицинской помощи пострадавшим. В серию такая модель не пошла, тем не менее, в 1980-х работниками ГАИ для аналогичных целей иногда использовались серийные машины скорой помощи РАФ-22031 и РАФ-22031-01 с соответствующими обозначениями. В этих автомобилях было полностью сохранено всё медицинское оборудование, но дополнительно устанавливались радиостанции ГАИ, устройства для надзора за движением транспортных средств и другое спецоборудование, а в состав экипажа обязательно входили врачи гражданских больниц или поликлиник, прошедшие специальный курс обучения.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 В. А. Устинов, В. А. Золотницкий. Организация производства на заводе микроавтобусов «РАФ» им. XXV съезда КПСС // журнал «Автомобильная промышленность», № 8, 1978, стр. 3-6
 Микроавтобусы РАФ — развитие конструкции // журнал «Автомобильная промышленность», № 2, 1988. стр. 7-10
 И. С. Данилкив, В. И. Строганов, В. А. Долгов, В. И. Ерохов, В. М. Леоненков. Газобаллонный РАФ-2203-02 «Латвия» // «Автомобильная промышленность» № 1, 1993. стр. 9-12
 Ю. Гербов. РАФ: комфорт и скорость // «Моделист-конструктор», № 4, 2016. стр. 23-26
 Заводская документация.

Ссылки 
 

2203
Микроавтобусы